Sezóna 1934/1935 byla 18. sezonou NHL. Vítězem Stanley Cupu se stal tým Montreal Maroons. Tým Ottawa Senators se před sezonou přestěhoval do St. Louis a přejmenoval se na St. Louis Eagles.

Konečná tabulka základní části

Kanadská divize

Americká divize

Play off

Ocenění

Externí odkazy 
 

Sezóny NHL
Lední hokej v roce 1934
Lední hokej v roce 1935